miejska gmina Sławno
 wiejska gmina Sławno (powiat opoczyński) 
 wiejska gmina Sławno (powiat sławieński)